Paraglyphesis är ett släkte av spindlar. Paraglyphesis ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Täckvävarspindlar
Paraglyphesis